Vicente Iborra puede hacer referencia a:

 Vicente Iborra de la Fuente (1988-), futbolista español; 
 Vicente Iborra Gil (1898-1964), empresario y político español; 
 Vicente Iborra Martínez (1930-2004), empresario español; o
 Vicente Iborra Richart (1932-2020), futbolista español.